Dogon (volk), een inheems volk van Afrika
Dogon (taal), de taal van dit volk